Dronte est un mot néerlandais qui apparaît en 1646 dans un rapport de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) pour désigner (initialement) un oiseau endémique terrestre de l'île Maurice également appelé « dodo ». Ultérieurement, ce nom est étendu par l'usage commun à deux autres espèces de la famille des Raphidae (ou sous-famille des Raphinae).

Liste des espèces 

D'après les noms normalisés du CINFO :

 Dronte de Rodrigues – Pezophaps solitaria
 Dronte de Maurice – Raphus cucullatus
 « Dronte » de la Réunion par confusion avec les deux autres ; en fait Ibis de la Réunion – Threskiornis solitarius

Note 

Nom d'oiseau ambigu